Комме́нж ():

 Комменж (fr) — природная зона во Франции, в Гаскони.
 Комменж — старофранцузское графство в Гаскони.
 Дом Комменж — знатный французский род; см. также список графов Комменжа.

Персоналии
 Комменж, Сесиль де (1300—1354) — дочь графа де Комменж Бернарда VII из рода де Комменж, маркиза Монферрато
 Петронелла де Комменж (до 1184—1251) — феодальная владелица в Гаскони.

См. также 
 Бельбез-ан-Комменж
 Мирамон-де-Комменж
 Монклар-де-Комменж
 Сен-Бертран-де-Комменж
 Сен-Лу-ан-Комменж
 Сен-Ферреоль-де-Комменж
 Совтер-де-Комменж